Болевые точки () — разновидность триггерных точек на теле человека и теплокровных животных, изучающихся в восточных боевых искусствах, традиционной медицине и акупрессуре. Даже относительно лёгкое нажимающее или вдавливающее пальцевое воздействие на болевые точки приводит либо к сильным болевым ощущениям (при применении в боевых искусствах), либо к искомому терапевтическому эффекту (при медицинском воздействии на проблемный участок). Особое внимание изучению болевых точек для проведения болевых приёмов уделяется в некоторых японских будо (кансэцу-вадза), в тамильском боевом искусстве вармакалаи, а также прикладном разделе самбо для полицейских структур.

Применение

Медицинское 
Пальцевое воздействие на различные точки человеческого тела в лечебных целях широко распространено среди различных восточных медицинских практик.

Боевое 
Боевое применение воздействий на болевые точки практикуется полицейскими структурами при задержании злоумышленников и гражданскими лицами для самозащиты от преступных посягательств. В качестве примера можно привести комплекс приёмов, разработанных советским самбистом, Заслуженным мастером спорта СССР по самбо А. С. Фёдоровым для сотрудников милиции. В США аналогичную работу провёл американский каратист, 10-й дан кемпо и член зала славы «Black Belt» Джордж Диллман.

См. также 
 Куботан
 Принципы применения силы

Примечания

Литература 

 L'Art Sublime et Ultime des Points Vitaux , de Fujita Saiko et . Date de parution : 05/1998. éditeur : Budo. .
 Encyclopédie du Dim-Mak. Les points vitaux selon la tradition chinoise. Erle Montaigue. Editeur : Budo Editions, 2002. .

Альтернативная медицина
Анатомия человека
Традиционная китайская медицина